

Geografia 
 Stellau, un nucli del municipi de Wrist a Alemanya, on va tenir lloc la Batalla de Stellau el 1201
 Stellau, un nucli del municipi de Barsbüttel a Alemanya

Hidrografia 
 L'Stellau, un afluent del riu Wandse, que neix a prop de Stellau
 Nom alternatiu per al curs inferior del riu Bramau a prop de Wrist